Ла Јаки има више значења:

 Ла Јаки (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Јаки (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Јаки (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Јаки (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику